En Pologne, Nowiny peut désigner : 

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Nowiny, village du powiat de Włocławek
 Nowiny, village du powiat de Żnin

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Nowiny, village du powiat de Gostyń
 Nowiny, village du powiat de Kalisz
 Nowiny, village du powiat de Konin
 Nowiny, village du powiat de Złotów

 dans la voïvodie de Łódź :
 Nowiny, village de la gmina de Będków
 Nowiny, village de la gmina de Żelechlinek

 dans la voïvodie de Lublin :
 Nowiny, village du powiat de Lublin
 Nowiny, village du powiat de Radzyń Podlaski
 Nowiny, village du powiat de Ryki
 Nowiny, village du powiat de Świdnik
 Nowiny, village du powiat de Włodawa
 Nowiny, village du powiat de Chełm
 Nowiny, village du powiat de Krasnystaw
 Nowiny, village de la gmina de Susiec

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Nowiny, village du powiat de Kozienice
 Nowiny, village de la gmina de Leoncin
 Nowiny, village de la gmina de Nasielsk

 dans la voïvodie de Podlachie :
 Nowiny, village du powiat de Hajnówka
 Nowiny, village du powiat de Łomża

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Nowiny, village du powiat de Człuchów
 Nowiny, village du powiat de Gdańsk
 Nowiny, village du powiat de Kartuzy
 Nowiny, village du powiat de Kościerzyna
 Nowiny, village du powiat de Wejherowo
 Nowiny, village de la gmina de Sztum
 Nowiny, village de la gmina de Dzierzgoń

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Nowiny, village du powiat de Braniewo
 Nowiny, village du powiat d'Elbląg
 Nowiny, village du powiat de Gołdap
 Nowiny, village du powiat de Szczytno

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Nowiny, village du powiat de Włoszczowa
 Osiedle-Nowiny, auparavant nommé Nowiny, village du powiat de Kielce

 dans d'autres voïvodies :
 Nowiny, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Nowiny, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Nowiny, village de la voïvodie de Lubusz
 Nowiny, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Nowiny, village de la voïvodie de Silésie